A Desulfurococcaceae egy archeacsalád a Desulfurococcales rendben. Az archeák – ősbaktériumok – egysejtű, sejtmag nélküli prokarióta szervezetek. Tagjai lemez alakú, anaerob szervezetek. A tagjait a családnak megkülönbözteti a másik családtól (Pyrodictiaceae) a rendben, hogy az optimális növekedési hőmérséklete 100 °C alatt van, nem pedig 100 °C felett, és jóval változatosabb. Számos nemet a családból azonosítottak (lásd a taxoboxot).

Törzsfejlődés
A jelenleg elfogadott rendszertan a List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) listán és az National Center for Biotechnology Information (NCBI) adatbázisán
alapul, a leszármazási fát a The All-Species Living Tree Project. 16S rRNS-alapú LTP release 121-e alapján állították össze. A 'The All-Species Living Tree Project' által készített tanulmány szerint a Desulfurococcaceae egy parafiletikus és polifiletikus klád a nemei megoszlanak három klád között.

Ignisphaera aggregans Niederberger et al. 2006
Thermogladius shockii ♠ Osburn & Amend 2011
Desulfurococcaceae klád 1

Desulfurococcaceae klád 2

Jegyzetek:
♦ A típustörzs elveszett vagy nem elérhető
♠ A törzs megtalálható az National Center for Biotechnology Information (NCBI) listáján, de hiányzik a List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) listájáról.

Jegyzetek 

Archeák